Prvenstvo se igralo dvokružno. Ligu je osvojila NK Iskrica Šaptinovci, te se time plasirala u 2. ŽNL Osječko-baranjsku NS Našice.

Tablica

Rezultati

Bilješke 
NK Poganovci su kažnjeni oduzimanjem 4 boda
NK Seona je kažnjena oduzimanjem 1 boda
NK Slavonija Klokočevci je kažnjena oduzimanjem 6 bodova

Izvori 

 Web arhiva ŽNS Osječko-baranjske županije: Liga NS Našice

2007-08
osječko-baranjska-3-našice